Ка́менев, Константи́н:
 Каменев, Константин Кириллович (1917—1981) — Герой Советского Союза.
 Каменев, Константин Сергеевич (род. 1956) — российский дипломат.